Spojení písmen W a H může mít různé významy:

WH 
 IATA kód společnosti China Northwest Airlines
 zkratka pro pozemní síly Wehrmachtu

Wh 
 watthodina

wh 
 wh (písmeno)

Externí odkazy